Beste vrienden (Nederland)
 Beste vrienden (Vlaanderen)